Geiger (Alabama)
Contador Geiger

Desambiguações de topônimos